Ermera (ville), ville du Timor oriental
 Ermera (municipalité), municipalité du Timor oriental
 Ermera (poste administratif), poste administratif du Timor oriental